Római nemzetségek